Клаусура 2006 () — вторая половина 76-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Статистика турнира на сайте clarin.com
 Чемпионат Аргентины 2005/06 на rsssf.com 

2006
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2006 году